Als Schneiderbock werden verschiedene Käferarten aus der Familie der Bockkäfer bezeichnet:

 Zimmermannsbock (Acanthocinus aedilis) 
 Langhornbock (Monochamus sartor)